Fürstenwalde steht für:

 Fürstenwalde/Spree, Stadt im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Fürstenwalde (Altenberg), Ortsteil der Stadt Altenberg, Sachsen
 Fürstenwalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Poddubnoje (Kaliningrad, Gurjewsk, Nisowje), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Fürstenwalde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen: Księży Lasek, Dorf im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Fürstenwalde, Kreis Rastenburg, Ostpreußen: Kaczory (Srokowo), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft-Ermland-Masuren, Polen